Säule steht für:
 Säule, aufrecht freistehende Stütze
 Säule (Jonglieren), Jongliermuster
 Säule (Heraldik), eine gemeine Figur
 Fahrzeugsäule, mehrere tragende Elemente
 Griffelsäule oder Säule, Verwachsungsprodukt von Staubblättern und Griffel, siehe Gynostemium
 Trennsäule oder Säule, siehe Chromatographie #Säule

Die Säule steht für:
 Die Säule, Kleinkunsttheater in Duisburg, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch: